Mary Travers, dite La Bolduc (1894 - 1941), est une auteure-compositrice-interprète québécoise.
 Mary Travers (1936 - 2009), est la chanteuse du groupe américain de musique folk Peter, Paul and Mary